Jméno a příjmení Jaroslav Dvořák má více nositelů:

 Jaroslav Dvořák (vzpěrač) (1896–?) – český vzpěrač
 Jaroslav Dvořák (fotbalista) (* 1971) – bývalý český fotbalista, obránce
 Jaroslav Dvořák (politik ČSSD) (* 1976) – český politik a historik, od roku 2012 zastupitel a radní Moravskoslezského kraje, od roku 2012 starosta města Nový Jičín
 Jaroslav Dvořák (politik SPD) (* 1957) – český lékař a od října 2017 poslanec Parlamentu České republiky
 Jaroslav Dvořák (1999) (* 1999) – český hokejový útočník
 Jaroslav Bruner-Dvořák (1881–1942) – český fotograf
 Jaroslav Eduard Dvořák (* 1946), malíř a sochař